44-й выпуск  Шоле — Земли Луары — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 19 марта 2023 года в рамках Европейского тура UCI 2023 (категория 1.1). Победу одержал новозеландский гонщик Лоренс Пити.

Участники 
В гонке приняло участие 19 команд: 4 команды категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных, 8 континентальных команд.

Ход гонки 
За 60 километров до финиша гонщикам необходимо было совершить семикратное восхождение на двухсотметровый холм Montée du Rue Surcouf при среднем градиенте подъёма 7,5 %. К концу гонки сольную атаку предпринял Джейсон Тессон, но непрофессиональный гонщик Лоренс Пити оказался сильнее, и финишировал первым.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2023 год в велоспорте
Март 2023 года